Новорождённый:
 Новорождённый — ребёнок с момента рождения и до 28-го дня своей жизни.
 «Новорождённый» — драматический фильм режиссёра Леонарда Абрахамсона.